DAGG steht für:
 Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik

Dagg ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Innis Dagg (* 1933), kanadische Zoologin 
 Elaine Dagg-Jackson (* 1955), kanadische Curlerin und Curlingtrainerin
 Israel Dagg (* 1988), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

DaGG steht für:
 David gegen Goliath (Wählergruppe), kommunale Wählergruppe in München

DAGG